E pensare che c'era il pensiero è il nome di due album di Giorgio Gaber, uno pubblicato nel 1994 e l'altro nel 1995:

E pensare che c'era il pensiero (1994)
E pensare che c'era il pensiero (1995)